1. breddegrad kan henvise til:

 1. nordlige breddekreds
 1. sydlige breddekreds